Bożewo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Bożewo, village du powiat de Płońsk 
 Bożewo, village du powiat de Sierpc